Ровиго () е провинция в Италия, в региона Венето.

Площта ѝ е 1789 км², а населението – около 247 000 души (2007). Провинцията включва 50 общини, административен център е град Ровиго.

Административно деление 
Провинцията се състои от 50 общини:

Външни препратки 
 Официален сайт